Berkovići est un toponyme qui peut désigner:
Berkovići, une localité et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées au sud-est de la République serbe de Bosnie ;
Berkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.